Hundsgraben ist ein Gewässername:

 Hundsgraben, Oberlaufname des Hitzenberger Bachs (zur Menach) bis zum Grabenabgang nahe Hitzenberg, Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern 
 Hundsgraben (Holzhäuselner Bach), rechter Oberlauf des Holzhäuselner Bachs (zur Bina) bis gegenüber Holzhäuseln, Markt Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hundsgraben (Karlsteiner Bach), rechter Zufluss des Karlsteiner Bachs (zum Regen) bei Kirchberg, Gemeinde Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hundsgraben (Rechenberger Rot), rechter Zufluss der hier noch Gunzenbach genannten Rechenberger Rot in Wäldershub, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hundsgraben (Schenkenbach), rechter Zufluss des Schenkenbachs (zur Eger) nach Röttingen, Stadt Lauchheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hundsgraben (Schmida), linker Zufluss der Schmida vor Inkersdorf, Markt Stetteldorf am Wagram, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Hundsgraben (Steinbach, Samerberg), linker Zufluss des Steinbachs oder der Achen (zum Inn) bei Holzmann, Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hundsgraben (Steinbach, Trautskirchen), rechter Zufluss des Steinbachs (zum Seitengraben Mühlbach der Zenn) bei Schußbach, Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hundsgraben (Tannenbach), rechter Zufluss des Tannenbachs (zur Faustnitz, zur Murach) an der Kühriedermühle, Gemeinde Teunz, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Hundsbach  
 Hundsklinge